El Duque Enrique II de Brunswick-Luneburgo (antes de 1296 - después de 1351), también llamado de Graecia ("de Grecia"), era el hijo mayor del Duque Enrique I de Brunswick-Luneburgo y de Inés de Meissen.

A la muerte de su padre en 1322, sus hijos acordaron gobernar el Principado de Grubenhagen conjuntamente; pero finalmente se dividieron el territorio, y Enrique no recibió ninguna parte, y en su lugar asumió la administración de la propiedad conjunta de los hermanos.

En 1327, Enrique se unió al emperador Luis IV del Sacro Imperio Romano Germánico, cuando Luis viajaba a Roma por su coronación. Enrique continuó el viaje a Grecia y Constantinopla, visitando a su cuñado el emperador Andrónico III Paleólogo, y a Jerusalén. Cargado con reliquias, retornó a su hogar en 1331. Aparte de sus viajes, poco se conoce sobre su vida. Aquellos de sus hijos que no se unieron a la iglesia hicieron carreras en los reinos del sur de Europa; notablemente Otón, quien se casó con la reina Juana I de Nápoles.

Familia 
En primer lugar, Enrique contrajo matrimonio con Jutta (antes de 1302 - anntes de 1330), hija del Margrave Enrique I de Brandeburgo-Stendal. Tuvieron los siguientes hijos:
 Inés (c. 1318 - antes de 2 de junio de 1371), desposó al Duque Barnim III de Pomerania.
 Otón (1320 - 13 de mayo de 1399), desposó primero a Violante de Vilaragut, Reina Viuda titular de Mallorca, y en segundas nupcias a la Reina Juana I de Nápoles.
 Juan (c. 1321 - después de 4 de diciembre de 1346), canónigo de Halberstadt.
 Luis (c. 1323 - después de 26 de mayo de 1373), canónigo de Cammin.

En segundo lugar, Enrique contrajo matrimonio con Heloise (también Helwig o Helvis; m. 1347/48), hija de Felipe de Ibelín, Senescal de Chipre. Tuvieron los siguientes hijos:
 Felipe (c. 1332 - 4 de agosto de 1369/70), Condestable de Jerusalén; desposó en primeras nupcias a Helisia de Dampierre (fueron los padres de Helvis de Brunswick-Grubenhagen) y en segundas nupcias a Alix de Ibelín.
 Riddag (c. 1334 - 1364/67).
 Baltasar (c. 1336 - después de 14 de enero de 1384), Déspota de Rumania, desposó a Giacobella Caetani di Fondi.
 Tomás (c. 1338 - c. 1384), se unió a los Agustinianos.
 Melchor (c. 1341 - 6 de junio de 1381), Obispo de Osnabrück y Schwerin.
 Helvis, desposó a Luis de Nores.

Ancestros

Referencias 
 

Príncipes de Grubenhagen del siglo XIV (casa de Welf)
Nobles de Alemania del siglo XIII